Matogrossense – abitanti di Mato Grosso (Paraíba)
Matogrossense – abitanti di Mato Grosso